Il doppio del torneo di tennis ATP Buenos Aires 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Tomás Carbonell e Carlos Costa che hanno battuto in finale Sergio Casal e Emilio Sánchez 6-4, 6-4.

Teste di serie

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (finale)
 Marcos Ondruska /  Byron Talbot (primo turno)

 Assente
 Mikael Bauer /  David Rikl (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Buenos Aires 1993
ATP Tour 1993